Дун Фан Шо (, «Dong fang Shuo», «Рождённый на Востоке», 154 до н. э. — 92 до н. э.) — полулегендарный китайский учёный, чиновник времен империи Ранняя Хань. После смерти причислен к даосскому пантеону как божество.

Точной биографии Дунфан Шо нет. Существует лишь ряд легенд. В одной из них рассказывается как Шо увидел животное по имени «конориг» () и задумал привезти ее на родину. Прибытие этого животного было счастливым знамением и дела в Поднебесной пошли хорошо. В другой раз Шо смог ликвидировать быкоподобное чудовище «поветрие» (), которое загородило дорогу императору У-ди. Сообразительный учёный напоил чудовище рисовым вином, от чего оно развалилось в воздухе.

В позднейших сборниках и канонах даосизма Дунфан Шо выступает как укротитель чудовищ и обладатель волшебной силы, а также похититель трёх волшебных персиков бессмертия из сада богини Си-ван-му. Съев персики, Шо стал бессмертным. С тех пор его почитают как защитника от призраков, болезней, а также как бога долголетия.

В Японии Дунфан Шо известен по спектаклю театра но, который носит его имя. В ней он выступает как святец-отшельник.

Дунфан Шо изображена в У Шуан Пу (無雙 譜, Таблица несравненных героев) Цзинь Гуляна.

Примечания

Литература
Campany, Robert Ford. (1996). Strange Writing: Anomaly Accounts in Early Medieval China. State University of New York Press. 
Campany, Robert Ford (2009), Making Transcendents: Ascetics and Social Memory in Early Medieval China. University of Hawaii Press.
Declercq, Dominik (1998), Writing Against the State: Political Rhetorics in Third and Fourth Century China, Brill. 
Espesset, Grégoire (2008), "Dongfang Shuo 東方朔", in The Encyclopedia of Taoism, ed. by Fabrizio Pregadio, Routledge, 366-367.
Giles, Lionel (1948), A Gallery of Chinese Immortals: Selected Biographies Translated from Chinese Sources, John Murray.
Hawkes, David, tr. (1985), The Songs of the South: An Anthology of Ancient Chinese Poems by Qu Yuan and Other Poets, Penguin.
Kohn, Livia (1993), The Taoist Experience: An Anthology, State University of New York Press.
Minford, John and Joseph Lau, eds. (2000), Classical Chinese Literature: An Anthology of Translations, Columbia University Press.
Strickman, Michael (1994), Saintly Fools and Chinese Masters (Holy Fools), Asia Major 7.1:35-57.
Vervoorn, Aat (1990), Men of the Cliffs and Caves: The Development of the Chinese Eremitic Tradition to the End of the Han Dynasty, Chinese University Press.
Watson, Burton (1974), Courtier and Commoner in Ancient China. Selections from the History of the Former Han, Columbia University Press.

Ссылки
TUNG-FANG SO entry from Herbert Giles's (1884) Gems of Chinese Literature 
Tung-fang So entry from Herbert Giles's (1898) A Chinese Biographical Dictionary 
Portrait of Dongfang Shuo by Matsumura Goshun (ca. 1790), Brooklyn Museum

Китайская мифология
Родившиеся в Хуэймине (Биньчжоу)